Albumy:
 The Essential Jimi Hendrix – album Jimiego Hendriksa (1978)
 The Essential Jimi Hendrix Volume Two – album Jimiego Hendriksa (1979)
 The Essential Jean-Michel Jarre – album Jeana-Michela Jarre’a (1983)
 The Essential – album Sandry (1992)
 The Essential Bob Dylan – album Boba Dylana (2000)
 The Essential Clash – album The Clash (2003)
 The Essential Ozzy Osbourne – album Ozzy’ego Osbourne’a (2003)
 The Essential – album Jeana-Michela Jarre’a (2004)
 The Essential Iron Maiden – album Iron Maiden (2005)
 The Essential Jacksons – album The Jackson 5 (2005)
 The Essential Michael Jackson – album Michaela Jacksona (2005)
 The Essential Alice in Chains – album Alice in Chains (2006)
 The Essential Gloria Estefan – album Glorii Estefan (2006)
 The Essential Kenny G – album Kenny’ego G (2006)